Gérard Ernst, de ses prénoms complets Jean-Gérard-Joseph Ernst, dit Ernst aîné, né à Aubel le  et décédé à Louvain le , est un juriste belge, qui fut recteur de l'Université de Liège puis professeur à la Faculté de droit de Université catholique de Louvain.

Sa vie 
Après des humanités à Aix-la-Chapelle, il s'inscrivit à l'École de droit de l'Université impériale à Bruxelles dont il fut diplômé licencié en droit le . Brillant juriste, il fut nommé par Fontanes, grand maître de l'Université, professeur suppléant à l'Université impériale à Bruxelles dont il devint docteur. En 1813 il obtint la chaire de Code Napoléon, nom donné à l'époque au droit civil.

Lors de la création du Royaume uni des Pays-Bas, il devint professeur de droit à l'Université de Liège par arrêté royal du  où ses frères Antoine Ernst et Lambert Ernst furent également nommés professeurs.

Gérard Ernst fut nommé recteur de l'université de Liège de 1827 à 1838.

Grâce à son mérite, il obtint le grade de chevalier de l'Ordre du Lion belgique.

Lors de la création du Royaume de Belgique, le ministre de Theux voulu lui confier en 1832 d'importantes missions comme secrétaire inspecteur de l'Université de Liège, mais il refusa cette lourde tâche. Lors du transfert de l'Université catholique de Malines à Louvain, le chanoine Pierre de Ram, recteur de cette nouvelle université cherchait à constituer une Faculté de droit, et il céda à sa demande de venir enseigner dans l'université catholique. Il y fut nommé le  professeur ordinaire de droit national et de droit civil. Il y fut bientôt rejoint par ses frères Antoine et Albert.

Ses publications 
 De acquirendâ vel amittendâ hæreditate, 1818.
 Sur les successions irrégulières

Bibliographie 
 Alphonse Le Roy, Biographie nationale de Belgique, tome VI.

Voir aussi 
 Faculté de droit et de criminologie de  l'UCL

Professeur à l'université de Liège
Professeur à l'université catholique de Louvain (1834-1968)
Naissance à Aubel
Naissance en octobre 1782
Décès à 59 ans
Décès à Louvain
Décès en octobre 1842
Ordre du Lion néerlandais